Kreis Euskirchen, een district in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Euskirchen (stad), een stad in dit district